Нанди — многозначный термин.

Индия 
 Нанди — мифический бык, спутник Шивы в индуизме.
 «Нанди» — премия в области кино на языке телугу.

Фамилия 
 Нанди, Амитава (род. 1943) — индийский политик, депутат Лок сабха.
 Нанди, Ашис (род. 1937) — индийский учёный в области психологии и социологии.
 Нанди, Басаби (1935–2018) — индийская актриса и певица.
 Нанди, Моти (1931–2010) — индийский писатель и журналист.
 Нанди, Притиш (род. 1951) — индийский поэт, депутат Раджья сабха.

Кения 
 Нанди — округ провинции Рифт-Валли.
  — народность в Кении.

Фиджи 
 Нанди — город в Фиджи.
 Нанди — река на западном побережье острова Вити-Леву.
 Нанди — залив на западном побережье острова Вити-Леву.